Julianus, een geslacht van kikkers uit de familie boomkikkers
Julianus Apostata, Romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363
Juliaan van Tarsus, een christelijke martelaar 
Julianus van Antiochië, patriarch van Antiochië (466-476)
Julianus, Byzantijns exarch van Ceuta (8e eeuw)
Julianus van Le Mans, 1e bisschop van Le Mans
Julianus Hospitator, een heilige die naar verluidt uit het graafschap Henegouwen afkomstig was
Julianus van Aeclanum, nam deel aan beweging van Pelagius